Mardare este un nume de persoană din Basarabia și România. Reprezentanți:
 Andrian Mardare, atlet moldovean
 Constantin Mardare, deputat român
 Crina Mardare, muziciană română
 Gheorghe Mardare, artist moldovean
 Radu Cătălin Mardare, politician român
 Ștefan Mardare, fotbalist român
 Viorel Mardare, regizor moldovean

Vezi și 
 Mărdărescu
 Mărdăreuca

Nume de familie românești